

Населені пункти та їхні частини
 Серакув — місто в Мендзиходському повіті Великопольського воєводства
 Серакув — гміна в Мендзиходському повіті Великопольського воєводства
 Серакув — село в гміні Шпротава Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Серакув — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Серакув — село в гміні Добчице Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Серакув — село в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Серакув — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Серакув — село в гміні Ізабелін Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Серакув — село в гміні Гарасюкі Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Серакув — село в гміні Пширув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Серакув — село в гміні Далешице Келецького повіту Свентокшиського воєводства

 Серакув — частина села Зґужинське в гміні Вонвольниця Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Серакув — частина села Розвозін у гміні Журомін Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Серакув — лісова осада в гміні Пширув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки